William Fogg Osgood – matematico statunitense
 William Perry Fogg – avventuriero e autore statunitense